Herrernes enkeltstart ved VM i landevejscykling 2019 blev afholdt onsdag den 25. september 2019 i Harrogate, Storbritannien. Ruten var 54 km lang. Det var den 26. udgave af mesterskabet og det blev vundet af australske Rohan Dennis for andet år i træk.

Hold og ryttere

Danske ryttere 
 Martin Toft Madsen
 Kasper Asgreen

Resultater

Eksterne henvisninger 

 

Enkeltstart (herrer)